Виталий Григорьевич До́нчик (; ) — советский и украинский литературовед, литературный критик. Доктор филологических наук, профессор, академик НАНУ.

Биография 
Родился 15 апреля 1932 года в городе Крюков (ныне в составе города Кременчуг, Полтавская область, Украина). Отец Григорий Петрович (1907—1961) — учитель, участник войны, рабочий киевских заводов. Мать Елена Константиновна (1909) — учитель, работница Киевского завода имени Лепсе.

Окончил Киевскую спецшколу-интернат с английским языком обучения. В 1956 году с отличием окончил романо-германское отделение филологического факультета КГУ имени Т. Г. Шевченко. По специальности — филолог (преподаватель английского языка и литературы).

В 1956—1957 годах был референтом Комитета молодежных организаций УССР.

В 1957—1962 годах работал в газете «Литературная Украина»: сначала как литературный работник отдела критики, с 1960 года — заведующий отделом критики.

С 1962 года работал в Институте литературы имени Тараса Шевченко. В 1962—1965 годах был аспирантом. В 1965—1986 годах — мл. н. с., ст. н. с., в 1986—1992 годах — заведующий отделом Украинской советской литературы.

С апреля 1992 года по июнь 1993 работал заместителем главы, председателем комиссии по гуманитарным вопросам Киевской горгосадминистрации.

С июня 1993 года по сентябрь 1997 — главный научный сотрудник отдела украинской литературы XX века Института литературы имени Тараса Шевченко. С сентября 1997 года был заведующим отделом украинской литературы XX века.

1967 защитил кандидатскую диссертацию «Развитие аналитической основы в современной литературе (из наблюдений над украинской прозой 1950—60-х годов)». 1983 защитил докторскую диссертацию «Украинский советский роман. Движение идей и форм (1941—1981)». Доктор филологических наук (1984). Профессор (1999). Академик НАНУ (избран 6 мая 2006 года). Член СПУ с 1965 года. С июля 1989 года по январь 2000 — главный редактор журнала «Слово и время» (до января 1990 года — «Советское литературоведение»).

Умер 18 ноября 2017 года в Киеве.

Награды и премии 
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1996) — за учебное пособие «История украинской литературы XX века» в 2 книгах
 заслуженный деятель науки и техники Украины (1997)
 Орден «За заслуги» ІІ степени (2009)
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (2007)
 Почётная грамота Верховной Рады Украины (2012)

Примечания

Литература 
 Сивокінь Г. М. Дончик Віталій Григорович // Українська літературна енциклопедія. — Т. 2. — К., 1990. — С. 94.
 Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник / Автор-упор. М. Г. Лабінський; вступ. сл. І. М. Дзюба. — : Криниця, 2001. — 696 с. —   — С. 148—149.
 Шевченківські лауреати. 1962—2007: Енциклопедичний довідник / Автор-упор. М. Г. Лабінський; вступ. слова І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський. — 2-ге вид., змін. і доп. — : Криниця, 2007. — 768 с. —   — С. 177—179.
 Андрусяк Іван. На сторожі слова: Віталію Дончику — 75 // Народне слово. — 2007. — 19 квітня.

Выпускники Киевского университета
Члены Союза писателей СССР
Авторы энциклопедий и словарей